Beasain är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Gipuzkoa och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Beasain ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Beasain är huvudsakligen kuperad. Beasain ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Beasain. Runt Beasain är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tolosa,  km nordost om Beasain. I omgivningarna runt Beasain växer i huvudsak blandskog. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Baskien